Кле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Кле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Кле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Кле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Кле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен